Никола́й Маклако́в:
 Маклаков, Николай Алексеевич (1871—1918) — государственный деятель Российской империи, министр внутренних дел в 1912—1915 гг., член Государственного совета.
 Маклаков, Николай Васильевич (1811 (1813) —1882) — русский писатель, врач.